Bob’s Boners ist eine Porno-Parodie aus dem Jahr 2014 über die Fernsehserie Bob’s Burgers.

Handlung 
Der Film zeigt bekannte Charaktere aus der Serie die sich unterhalten und später auch sexuell aktiv werden.

Produktion und Veröffentlichung 
Der Film wurde von Wood Rocket produziert und ebenfalls vermarktet. Regie und das Drehbuch übernahm Lee Roy Myers. Erstmals wurde der Film am 1. Oktober 2014 in den Vereinigten Staaten veröffentlicht.

Weblinks 
 
 
 Bob’s Boners in der Internet Adult Film Database

Porno-Parodie
US-amerikanischer Film
Filmtitel 2014